Reigoso peut désigner :
au Portugal :
Reigoso, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Reigoso, paroisse civile de la municipalité d'Oliveira de Frades, située dans le district de Viseu et la région Centre.